El término Walking on Air puede hacer referencia a:

 «Walking on Air», canción de Kerli; o
 «Walking on Air», canción de Katy Perry.